Matis steht für:
 Matis, ein indigenes Volk in Brasilien

Matis ist der Familienname folgender Personen:
 Clark Matis (* 1946), US-amerikanischer Skilangläufer
 Herbert Matis (* 1941), österreichischer Hochschullehrer

MATIS steht für:
 Matis Indústria e Comércio, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Makler-Trading-Information-System, elektronisches Handelsinformationssystem

Siehe auch:
 Mathis
 Mattis
 Matthis
 Mathys
 Matthys
 Matisse

Abkürzung